Республиканская Футбольная Группа «А» 1956 () — 32-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники 
В турнире участвовали 12 команд, которые играли двухкруговый турнир.

Турнирная таблица 
За победу начисляется 2 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.

Бомбардиры

Состав чемпиона

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1956
Болгария
Чемпионаты Болгарии в 1956 году